Klasinc ist der Familienname folgender Personen:

 Janja Klasinc (* 1955), slowenische Journalistin und Politikerin
 Leo Klasinc (1937–2021), jugoslawischer bzw. kroatischer Chemiker
 Luka Klasinc (* 1973), slowenischer Eiskunstläufer
 Marko Klasinc (* 1951), jugoslawischer bzw. slowenischer Schachkomponist
 Ondina Klasinc Otta (1924–2016), jugoslawische Opernsängerin
 Walter Klasinc (1924–2017), österreichischer Violinist